Světový turnaj v ledním hokeji žen 1987 se hrál jako první světový turnaj žen v ledním hokeji a je považovaný za neoficiální mistrovství světa. Konal se od 21. do 26. dubna 1987 v hale North York Centennial Centre v North Yorku v Kanadě. Jeden zápas proběhl v hale Port Credit arena v Mississauze. Během turnaje byla dohodnuta strategie, jak lobbovat u Mezinárodní federace ledního hokeje, aby ustanovila Mistrovství světa v ledním hokeji žen. Vítězem turnaje se stala Kanada před výběrem provincie Ontario a USA.

Základní skupina

Semifinále

Finále a zápasy o pořadí

Reference 

Mistrovství světa v ledním hokeji žen
Lední hokej v roce 1987
Turnaje v ledním hokeji v Kanadě
Sport v North Yorku
Sport v Mississauze
Sport v Kanadě v roce 1987